

Geografia

Austria 
 Trautmannsdorf an der Leitha – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Bruck an der Leitha
 Trautmannsdorf in Oststeiermark – miejscowość w gminie Bad Gleichenberg w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark

Zobacz też 
 Trautmannsdorff